Agapius van Caesarea (martelaar), martelaar 3e eeuw
 Agapius van Caesarea, bisschop 3e eeuw
 Agapius, Romeins soldaat en martelaar in Sebaste in de groep van Carterius en zijn gezellen; 3e eeuw.
 Agapius (Manicheër), Manicheër in de 4e of 5e eeuw
 Agapius van Hierapolis of in het Arabisch Mahbūb ibn-Qūṣṭānṭīn, bisschop van Manbij of Hierapolis Bambyce (nabij Aleppo in Syrië) en Arabisch-christelijk schrijver; 10e eeuw
 Agapius van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (977-995)
 Agapius van Galatista, priester en martelaar in Macedonië, gedood door de Janitsaren; 18e eeuw

Zie ook
Agapitus, doorverwijspagina